PL kan syfta på:

 PL – nationalitetsbeteckning enligt ISO 3166-1 för Polen
 PL – en svensk lag som fastställer polisens uppgifter,dess befogenheter och dess organisation, se Polislagen
 pl – språkkod enligt ISO 639-1 för polska
 pl – förkortning postlåda (pl xxxx) för adresser på landsbygden.

 .pl – nationell toppdomän för Polen
 .pl – filändelse för skriptspråket perl 
 .pl – filändelse för programspråket Prolog (programmeringsspråk)
 p.l. – förr som tjänstetitel för tjänstgörande kyrkoherde, se Pastor loci
 p.l. – krönt skald eller hovskald, poeta laureatus
 pl. – förkortning i bland annat ordböcker för pluralis
 pl. – förkortning för plansch

Akronymer